Проєкт "Місячне Око", також відомий в аніме Наруто під назвою "Тсукі-но-ме" (月の眼計画, Tsuki no Me Keikaku)  - план, розроблений Обіто Учихою та Мадарою Учихою задля отримання повного контролю над світом шинобі та створення ідеального світу без воєн, страждань та крові.

Перша згадка 
В аніме Наруто цей задум вперше згадується Учихою Мадарою перед смертю. Після горя від смерті Нохари Рін, Учиха Обіто дає згоду на втілення плану та вирішує створити власну, довірену групу людей, яка стала пізніше відома як "Акацукі" задля отримання засобів для втілення плану.

Суть плану 
За задумом, проєкт "Місячне Око" - це техніка, а саме - найпотужніше в світі генджутсу, яке може бути спроєктоване на весь світ. Будь-хто та будь-що стає вразливим до цієї техніки. Кожна людина світу перебуває у полоні власних бажань, всередині ілюзії, в які вона баче втілення та здійснення всіх найсокровенніших бажань свого серця. Таким було бачення Мадари та обіто щодо закінчення жахливого, на їхню думку, світу, який не приносив людям нічого крім воєн, страждання, облуди та крові. 

Щоб ґенджутсу могло бути здійснене необхідна неймовірна, небачена досі потуга. Цією потугою може стати десятихвостий Джюбі, який був розділений мудрецем шестих шляхів Хаґоромо Ооцуцукі на дев'ять хвостатих звірів. Головним завданням для Обіто, як "правою рукою Мадари" стає організувати захоплення всіх дев'яти хвостати звірів та ув'язнення їхньої сили в статуї Гедо-Мазо (статуї Демона-відступника). Оскільки самотужки Обіто не міг втілити ці плани, він об'єднався з Зецу, як живим втіленням волі Мадари та розпочав пошуки помічників, які допомогли б йому з втіленням плану "Місячне Око". Одним з найголовніших поплічників для нього були Наґато, Яхіко та Конан. Спочатку вони відкидали ідеї Обіто та Зецу, але після жахливої смерті Яхіко від зрадницької руки Ханзо, вони схвалили план Обіто та керували збором Акацукі та їхньою діяльністю як підставні лідери, а Обіто сховався в тіні та перебував серед інших членів Акацукі, терпляче виконуючи роль дурника та блазня.

Вади плану 
Проєкт міг стати фатальним для всього людства, оскільки не було вказано єдиного - насправді техніка "Місячного Ока" не лише ув'язнює людей у полоні генджутсу; разом з тим вона поступово поглинає людське тіло та розум, перетворюючи жертв у клонів білого Зецу. Насправді план був пасткою Зецу, який був втілення волі Каґуї, яку він називав своєю матір'ю. Саме Зецу змінив секретне трактування сили Учиха, обдуривши Мадару щодо дії могутнього генджутсу, змусивши його повірити, що він отримає контроль над людьми, хоча водночас він лише нейтралізував всі можливі загрози для воскреслої Каґуї та організував її повернення.

Джерела 

Наруто
Naruto
Naruto Shippuden
Наруто Шипуден
Мадара Учиха
Обіто Учиха
Генджутсу
Каґуя Оуцуцукі
Зецу
__ІНДЕКС__